Станция является двухуровневой: на верхнем уровне идут поезда в направлении Нью-Лотс-авеню, на нижнем — в сторону Манхэттена. На обоих уровнях платформами оборудованы только южные, локальные, пути, в то время как по северным, экспресс-путям, следуют поезда маршрутов линии Лексингтон-авеню всегда, кроме ночи, и не останавливаются на станции.

Примечания

Ссылки 
 IRT|Nostrand Avenue
 Brooklyn IRT: Map 2, Brooklyn IRT Dual Contracts  (includes current and former track configurations, and provisions for future connections)
 Station Reporter — 3 Train
 The Subway Nut — Nostrand Avenue Pictures 
 Nostrand Avenue entrance from Google Maps Street View